Э́лсмир:
 Элсмир — остров в Канаде.
 Элсмир — озеро в Новой Зеландии.

См. также 
 Эллесмер